Alfredo D'Ippolito (XX secolo), attore caratterista italiano
Carlo d'Ippolito di Sant'Ippolito (n. 1933), Gran Commendatore del Sovrano Militare Ordine di Malta dal 2011 al 2014
Gennaro D'Ippolito (n. 1936), grecista italiano
Giuseppe d'Ippolito Pozzi (1697-1752), poeta italiano
Guido D'Ippolito (1894-1933), pilota automobilistico italiano
Ida D'Ippolito Vitale (n. 1948), politica italiana
Nino D'Ippolito (1919-2013), politico, antifascista e giornalista italiano